Salessje (russisch ) oder Salissja (ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer

in Russland:
 Salessje (Archangelsk, Kargopol), in der Oblast Archangelsk, Rajon Kargopol
 Salessje (Archangelsk, Onega), in der Oblast Archangelsk, Rajon Onega
 Salessje (Archangelsk, Wilegodsk), in der Oblast Archangelsk, Rajon Wilegodsk
 Salessje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Salessje (Iwanowo, Palech), in der Oblast Iwanowo, Rajon Palech
 Salessje (Iwanowo, Witschuga), in der Oblast Iwanowo, Rajon Witschuga
 Salessje (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Salessje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Mehlauken, bis 1946 Liebenfelde)
 Salessje (Karelien), in der Republik Karelien
 Salessje (Kirow, Oritschi), in der Oblast Kirow, Rajon Oritschi
 Salessje (Kirow, Slobodskoi), in der Oblast Kirow, Rajon Slobodskoi
 Salessje (Kostroma), in der Oblast Kostroma, Rajon Kostroma
 Salessje (Kostroma, Parfenjewo), in der Oblast Kostroma, Rajon Parfenjewo
 Salessje (Kursk, Chomutowka), in der Oblast Kursk, Rajon Chomutowka
 Salessje (Kursk, Gorschetschnoje), in der Oblast Kursk, Rajon Gorschetschnoje
 Salessje (Kursk, Pristen), in der Oblast Kursk, Rajon Pristen
 Salessje (Kursk, Solotuchino), in der Oblast Kursk, Rajon Solotuchino
 Salessje (Leningrad, Kingissepp), in der Oblast Leningrad, Rajon Kingissepp
 Salessje (Leningrad, Slanzy), in der Oblast Leningrad, Rajon Slanzy
 Salessje (Leningrad, Wolchow), in der Oblast Leningrad, Rajon Wolchow
 Salessje (Leningrad, Wyborg), in der Oblast Leningrad, Rajon Wyborg
 Salessje (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Salessje (Moskau, Klin), in der Oblast Moskau, Rajon Klin
 Salessje (Moskau, Ramenskoje), in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Salessje (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Salessje (Nowgorod, Cholm), in der Oblast Nowgorod, Rajon Cholm
 Salessje (Nowgorod, Demjansk), in der Oblast Nowgorod, Rajon Demjansk
 Salessje (Nowgorod, Parfino), in der Oblast Nowgorod, Rajon Parfino
 Salessje (Nowgorod, Solzy), in der Oblast Nowgorod, Rajon Solzy
 Salessje (Primorje), in der Region Primorje
 Salessje (Pskow, Beschanizy), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy
 Salessje (Pskow, Dedowitschi, Dubrowka), in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi, Ländliche Siedlung Dubrowka
 Salessje (Pskow, Dedowitschi, Wjasje), in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi, Ländliche Siedlung Wjasje
 Salessje (Pskow, Dno), in der Oblast Pskow, Rajon Dno
 Salessje (Pskow, Gdow), in der Oblast Pskow, Rajon Gdow
 Salessje (Pskow, Petschory), in der Oblast Pskow, Rajon Petschory
 Salessje (Pskow, Sebesch, Glembotschino), in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch, Ländliche Siedlung Glembotschino
 Salessje (Pskow, Sebesch, Krasnoarmeiskaja), in der Oblast Pskow, Rajon Sebesch, Ländliche Siedlung Krasnoarmeiskaja
 Salessje (Samara, Besentschuk), in der Oblast Samara, Rajon Besentschuk
 Salessje (Samara, Koschki), in der Oblast Samara, Rajon Koschki
 Salessje (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Salessje (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Salessje (Twer, Firowo), in der Oblast Twer, Rajon Firowo
 Salessje (Twer, Ostaschkow, Soroga), in der Oblast Twer, Rajon Ostaschkow, Ländliche Siedlung Soroga
 Salessje (Twer, Ostaschkow, Swapuschtsche), in der Oblast Twer, Rajon Ostaschkow, Ländliche Siedlung Swapuschtsche
 Salessje (Twer, Rameschki), in der Oblast Twer, Rajon Rameschki
 Salessje (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Salessje (Wologda, Sjamscha), in der Oblast Wologda, Rajon Sjamscha
 Salessje (Wologda, Sokol), in der Oblast Wologda, Rajon Sokol
 Salessje (Wologda, Totma, Pogorelowo), in der Oblast Wologda, Rajon Totma, Ländliche Siedlung Pogorelowo
 Salessje (Wologda, Totma, Woschbalskoje), in der Oblast Wologda, Rajon Totma, Ländliche Siedlung Woschbalskoje
 Salessje (Wologda, Ust-Kubinski, Bogorodskoje), in der Oblast Wologda, Rajon Ust-Kubinski, Ländliche Siedlung Bogorodskoje
 Salessje (Wologda, Ust-Kubinski, Mitenskoje), in der Oblast Wologda, Rajon Ust-Kubinski, Ländliche Siedlung Mitenskoje
 Salessje (Wologda, Ustjuschna), in der Oblast Wologda, Rajon Ustjuschna

in der Ukraine:
 Salissja (Simferopol), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol
 Salissja (Polonne), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Polonne
 Salissja (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw
 Salissja (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa
 Salissja (Tschemeriwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Salissja (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary
 Salissja (Solotschiw, Pidkamin), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, Siedlungsgemeinde Pidkamin
 Salissja (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Salissja (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw
 Salissja (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Salissja (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw
 Salissja (Kosowa), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa
 Salissja (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska
 Salissja (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Salissja (Bachmatsch), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Salissja (Horodnja), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Horodnja
 Salissja (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil
 Salissja (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj
 Salissja (Schazk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Schazk
 Salissja (Iwankiw), ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw
 Salissja (Peremyschljany), ehemaliges Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Peremyschljany